Margarida de França i de Castella (1158-1197), filla del rei Lluís VII de França i de Constança de Castella, casada amb Enric II el Jove (1155-1183) i després amb Béla III d'Hongria, rei d'Hongria de 1172 a 1196
 Margarida de França i de Provença, filla del rei Lluís IX de França i de Margarida de Provença, casada el 1270 amb el duc de Brabant Joan I el Victoriós 
 Margarida de França i de Brabant, filla del rei Felip III de França i de Maria de Brabant, casada el 1299 amb el rei d'Anglaterra Eduard I el Confessor
 Margarida de França i de Navarra (1288-1294), filla del rei Felip IV de França i de la reina de Navarra Joana I 
 Margarida de França o Margarida I de Borgonya (1310-1382), filla del rei Felip V de França i de Joana de Borgonya, casada el 1320 amb Lluís de Nevers, comte de Flandes
 Margarida de França (1347-1352), filla del rei Joan II de França i de Bona de Luxemburg
 Margarida de França o Margarida d'Angulema (1492-1549), germana gran de Francesc I de França Anomenada La Marguerite des Marguerites, autoria de l'Heptaméron
 Margarida de Valois i de França (1523-1574), filla del rei Francesc I de França i de Clàudia de França, casada el 1559 amb Manel Filibert de Savoia
 Margarida de Valois (reina de França) (1553-1615), la "Reina Margot", filla d'Enric II de França i Caterina de Mèdici